Медово може да се отнася за:

 Медово, село в област Бургас, България;
 Медово, село в област Добрич, България;
 Медово, село в област Стара Загора, България;
 Медово, село в дем Преспа, Западна Македония, Гърция.